Сатурн-плюс — бывшая российская компания, разработчик компьютерных игр. Компания была создана в Воронеже в 1997 году под именем Сатурн. После кризиса 1998 года компания была воссоздана уже под именем Сатурн-плюс. Специализировалась в разработке шуточно-пародийсных графических квестов о героях советских и российских анекдотов. На пике популярности в середине нулевых также разработала несколько более серьёзных проектов (например, игра Чёрный Оазис и её продолжение).

Компания обанкротилась и была закрыта в конце 2011 года. Как юридическое лицо ликвидирована в мае 2016 года.

Игры

Сборники игр

Примечания

Ссылки 
 Saturn Plus — MobyGames
 Saturn Plus — IGN 
 Сатурн+ — Всё о квестах
 Игры от Сатурн-плюс — Канобу
 Компания Сатурн-Плюс — Игромания
 Интервью с компанией «Сатурн-плюс» — 30 октября 2003 — PlayGround.ru

Производители компьютерных игр России